Святий Пелагій

 Пелагій Констанцівський.
 Пелагій Кордовський.
 Пелагій Лаодікейський.